Пушкинская улица (Харьков)
 Пушкинская (станция метро, Харьков)